Fadri Lemm (né le ) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003||HC Davos U20||Juniors élites A||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||HC Davos U17||||31||5||3||8||10||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||HC Davos U20||Juniors élites A|| || || || || || || || || || 
|-
|2005-2006||HC Coire||LNB|||33||5||3||8||18||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||HC Coire||LNB||35||9||10||19||20||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||HC Davos U20||Juniors élites A||1||0||1||1||2||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||SC Langnau Tigers U20||Juniors élites A||3||1||1||2||0||8||3||4||7||6
|-
|2007-2008||GCK Lions||LNB||48||11||19||30||28||4||1||0||1||6
|-
|2008-2009||Kloten Flyers||LNA||5||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||HC Thurgovie||LNB||40||18||21||39||57||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||HC Thurgovie||LNB||41||12||11||23||48||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||HC Bienne||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||SC Langenthal||LNB||45||7||13||20||22||6||1||2||3||25
|-
|2011-2012||HC Thurgovie||LNB||45||7||12||19||22||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||HC Thurgovie||LNB||34||8||4||12||10||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||HC Ajoie||LNB||-||-||-||-||-||11||2||3||5||4
|-
|2013-2014||HC Thurgovie||LNB||43||14||12||26||8||4||0||1||1||6
|-
|2014-2015||HC Thurgovie||LNB||45||8||3||11||46||1||0||0||0||0
|-
|2015-2016||HC Thurgovie||LNB||42 ||1 ||4 ||5 ||16 ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2016-2017|| EHC Winterthur||LNB||44 ||6 ||11 ||17 ||10 ||-||-||-||-||- 
|-
|2017-2018|| EHC Uzwil||  ||22 ||6 ||9 ||15 ||32 ||-||-||-||-||-

|2005|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||6||0||2||2||6||
|-
|2006|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||0||0||0||0||
|-
|2007|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||1||1||2||6||

Notes et références 

Naissance en avril 1987
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Coire
Joueur du GCK Lions
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Ajoie